Corvol peut faire référence à :

 Corvol-l'Orgueilleux, commune française de la Nièvre.
 Corvol-d'Embernard, commune française de la Nièvre.